Скоу:
 Скоу, Йенс (1918—2018) — датский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Скоу, Йоаким Фредерик (1789—1852) — датский геоботаник и эколог, ординарный профессор.